Angel Heart (film), een film uit 1987
 Angel Heart (manga)